Indywidualne Mistrzostwa Europy na długim torze 1965 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na długim torze w sezonie 1965. W finale zwyciężył, jedyny raz w karierze, Szwed Björn Knutsson.

Terminarz 
 1. runda kwalifikacyjna – Skive, 18 maja 1965
 2. runda kwalifikacyjna – Scheeßel, 30 maja 1965
 3. runda kwalifikacyjna – Mühldorf am Inn, 18 lipca 1965
 finał – Seinäjoki, 12 września 1965

Finał 
  Seinäjoki, 12 września 1965

Bibliografia 
 

1965
1965 w long tracku
1965 w Europie